Scroll Lock — клавиша на компьютерной клавиатуре, предназначенная для изменения поведения клавиш курсора (изначальная функция). Когда режим Scroll Lock включён, клавиши курсора выполняют функцию передвижения экрана (вверх, вниз, влево, вправо), а когда отключён — изменения положения курсора. Обычно индикацией включения режима служит один из трёх светодиодов на клавиатуре.

Функции 
Функции клавиши также могут зависеть от конкретного программного обеспечения.

Например, в Microsoft Excel  используется для включения режима прокрутки документа клавишами управления курсором (то есть исполняет свою первоначальную функцию). Такую же роль клавиша играет и в Lotus Notes.

В консоли Linux  используется для остановки прокрутки текста.

Во многих электронных KVM-переключателях двойное нажатие  активирует режим управления переключателем.

История 
Клавиша  впервые появилась на 83-кнопочной клавиатуре IBM PC, впоследствии она также перенеслась на «расширенные» 101-кнопочные клавиатуры.

На клавиатурах Macintosh никогда не было клавиши Scroll Lock.

На клавиатурах ноутбуков клавиша scroll lock обычно убрана, так как удобнее пользоваться частью тачпада.